Pisco může být:

místopisné jméno
 Pisco (Peru) – přístavní město v Peru
 Pisco (provincie) – správní jednotka v Peru
 Pisco (řeka) – peruánská řeka

jiný význam
 Pisco (nápoj) – jihoamerická vinná pálenka

Rozcestníky - místopisné jméno